La ville de Luxembourg, au Luxembourg a été plusieurs fois assiégée :
 Siège de Luxembourg (1543) ;
 Siège de Luxembourg (1554) ;
 Siège de Luxembourg (1684) (28 avril - ) ;
 Siège de Luxembourg (1794-1795) ( - ).

Luxembourg